3CB peut désigner :
 communauté de communes du canton de Bolbec, structure intercommunale française, située dans le département de la Seine-Maritime ;
 centrale à cycle combiné de Bayet, centrale électrique à cycle combiné située à Bayet dans le département de l'Allier, propriété du groupe Direct Énergie.